Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Dick Norman (primo turno)
 Cyril Saulnier (Qualificato)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Daniel Nestor (Qualificato)

 Wayne Black (Qualificato)
 Julian Knowle (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (ultimo turno)
 Fredrik Jonsson (primo turno)

Qualificati 

 Wayne Black
 Cyril Saulnier

 Tuomas Ketola
 Daniel Nestor

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2001